Jakub Jaskólski (-1942), urzędnik
 Jakub Jaskólski (1989-), hokeista